Ива́н Смирно́в:
 
 Смирнов, Иван Александрович (1891—1938) — председатель Московского городского суда
 Смирнов, Иван Аникитич (1850 — не ранее 1906) — директор Санкт-Петербургской Ларинской гимназии.
 Смирнов, Иван Васильевич (1895—1956) — русский лётчик, ас первой мировой войны.
 Смирнов, Иван Васильевич (священник) (1873—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Смирнов, Иван Емельянович (1900—1946) — советский военачальник.
 
 Смирнов, Иван Иосифович (1880—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Смирнов, Иван Ксенофонтович (в монашестве Иоанн; 1844—1919) — богослов и архиерей Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Зарайский.
 
 Смирнов, Иван Никитич (1881—1936) — российский революционер и советский политический деятель, один из лидеров Левой оппозиции.
 
 
 Смирнов, Иван Семёнович (1900—1990) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Смирнов, Иван Тимофеевич (1852—1895) — один из первых русских рабочих-революционеров 70-х годов XIX века.